Capula kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Capula, Hidalgo, ort, Ixmiquilpan, 
 Capula, Michoacán de Ocampo, ort, Nahuatzen, 
 Capula, Querétaro Arteaga, ort, Huimilpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar